Antonio de Guevara (?-1513) – secondo conte di Potenza, luogotenente generale del viceré di Napoli nel 1509 e Gran Siniscalco del Regno
 Antonio de Guevara (1480-1545) – scrittore ed ecclesiastico spagnolo 
 Antonio Beltrán de Guevara (1533-1591) – politico e magistrato spagnolo
 Antonio de Guevara (?-1592) – politico spagnolo, consigliere di Filippo II